Мендьета () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
Херонимо де Мендьета — испанский хронист XVI века.
Мендьета, Ана (1948—1985) — американская художница кубинского происхождения.
 Мендьета, Гаиска (род. 1974) — испанский футболист, полузащитник.